Ермил (Ермолай Евсеевич) Бурчуладзе (, 4 октября 1901 года, Самеба, Чохатаурский муниципалитет — 5 сентября 1970 года, Тбилиси) — грузинский советский учёный-историк. Нарком просвещения Грузинской ССР. Ректор Тбилисского государственного университета. Заслуженный деятель наук Грузинской ССР (1962).

Биография 
Окончил Тбилисский государственный университет в 1934 году, затем — аспирантуру там же.

С 1934 года работал старшим научным сотрудником в Институте марксизма-ленинизма. В 1935—1937 годах — декан исторического факультета Горийского педагогического института, в 1937—1938 гг. — нарком просвещения Грузинской ССР, ректор Педагогического института им. Пушкина в 1939—1947 годах, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма. Кандидат исторических наук, доктор исторических наук (1950). 

С сентября 1953 года по сентябрь 1954 года Бурчуладзе — ректор Тбилисского государственного университета.  Преподавал также в Партийной школе, профессор, с 1954 по 1957 год в Научно-политехническом институте.

Депутат Верховного Совета Грузинской ССР I—III созывов.

Литература 
ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტ. 2, გვ. 587, თბ., 1977 წელი.

Примечания

Ссылки 
საწყისი გვერდი > უნივერსიტეტის შესახებ > უნივერსიტეტის რექტორები > ერმილე ბურჭულაძე — 1953 IX-დან 1954 IX-მდე

ერმილე ბურჭულაძე

Ректоры Тбилисского государственного университета
Народные комиссары и министры Грузинской ССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 2-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва